Сугул — село в Чойском муниципальном районе Республики Алтай России, входит в Паспаульское сельское поселение.

География 
Село расположено к востоку от Горно-Алтайска, в долине реки Паспаул, у подножия горы Сугул.

Население

Примечания 

Населённые пункты Чойского района